Гартово — название населённых пунктов:

Россия 
 Гартово — деревня в Большесельском районе Ярославской области.
 Гартово — деревня в Борисоглебском районе Ярославской области.